Натуральне число 1525
 1525 рік до нашої ери
 1525 рік нашої ери